Scarselli peut faire référence à :

Patronyme 
 Adolfo Scarselli (1866-1945), peintre italien
 Alessandro Scarselli (1684-1773), miniaturiste, copiste et graveur italien
  (1837-1892),  personnalité politique et avocat
 Giovanni Pietro Scarselli, peintre et designer décorateur italien actif à Bologne vers 1680
 Girolamo Scarselli, peintre et graveur italien actif à Bologne vers 1670
 Leonardo Scarselli (1975-), coureur cycliste italien
 , graveuse sur bois italienne du 
 Rinieri Scarselli (?-1642), compositeur

Autre 
 , entreprise américaine de joaillerie